Rudolf Bauch ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bauch (Politiker) (1846–1910), deutscher Kaufmann und Politiker
 Rudolf Bauch (Architekt) (1891–??), deutscher Architekt und Baubeamter